Кирккюла (Kõrkküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кирккюла  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Кирккюла  — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Кирккюла  — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Кирккюла  — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.